

Geografia 
 Koki – villaggio dell'isola di Anjouan, Comore
 Koki – cittadina della regione di Louga, Senegal
 Koki – villaggio della parrocchia di Saaremaa, Estonia

Persone 
 Koki Fregni – scenografo teatrale

Altro 
 Kōki (anche Koki o Kouki) – nome proprio di persona maschile giapponese
 Kōki – l'anno imperiale giapponese